Søderberg bzw. Soderberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bo Søderberg (* 1977), dänischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Marie Tourell Søderberg (* 1988), dänische Schauspielerin
 Theodore Soderberg (1890–1971), US-amerikanischer Tontechniker
 Theodore G. Soderberg (Theodore George Soderberg; 1923–2012), US-amerikanischer Tontechniker

Siehe auch:
 Steven Soderbergh (* 1963), US-amerikanischer Filmregisseur
 Söderberg